Masters of Hardcore (evenement), een evenement.
Masters of Hardcore (platenmaatschappij), een platenmaatschappij.